Piotr Zborowski (zm. 1553) – kasztelan sandomierski i małogoski, cześnik koronny, krajczy koronny
 Piotr Zborowski (zm. 1580) – wojewoda krakowski i sandomierski, kasztelan wojnicki i biecki, żupnik olkuski